

Letteratura 
 Blue Tango – romanzo di Patrizio Roversi del 2006.

Musica 
 Blue Tango – brano musicale del 1952.
 Blue Tango – singolo di Amanda Lear del 1977.
 Blue Tangos – brano musicale di Paolo Conte, pubblicato all'interno della raccolta L'album di Paolo Conte del 1988.